– popularne męskie imię japońskie.

Możliwa pisownia 
Kōji można zapisać używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 光司, „światło, przepis”
 浩司, „obfitość, przepis”
 幸司, „szczęście, przepis”
 広司, „szeroki, przepis”
 広治, „szeroki, rządzić”
 公治, „publiczny, rządzić”
 浩二, „obfitość, dwa”

Znane osoby 
 Kōji Gushiken (幸司), japoński gimnastyk
 Kōji Inada (浩司), japoński mangaka
 Kōji Itō (浩司), japoński lekkoatleta, sprinter
 Kōji Kamoji, polski i japoński malarz
 Kōji Kondō (浩治), japoński kompozytor muzyki do gier komputerowych
 Kōji Kondō (幸治), japoński piłkarz
 Kōji Kuramoto (孝二), japoński judoka
 Kōji Matsushita (浩二), japoński tenisista stołowy.
 Kōji Murofushi (広治), japoński lekkoatleta specjalizujący się w rzucie młotem
 Kōji Nakata (浩二), japoński  piłkarz
 Kōji Satō (公治), japoński polityk
 Kōji Seto (康史), japoński aktor, model, piosenkarz
 Kōji Suzuki (光司), japoński pisarz horrorów
 Kōji Takanohana (光司), japoński zawodnik sumo
 Kōji Yakusho (広司), japoński aktor
 Kōji Yamamura (浩二), japoński reżyser, scenarzysta i realizator filmów anime
 Kōji Yamamuro (光史), japoński gimnastyk
 Kōji Yusa (浩二), japoński seiyū

Fikcyjne postacie 
 Kōji Kokoda (康史) / Coco, bohater mangi i anime Yes! Pretty Cure 5
 Kōji Shinomiya (紘司), bohater mangi, serii gier i anime Gakuen Heaven
 Kōji Yoshida (幸司), bohater mangi i anime Bakuman

Męskie imiona japońskie